Винона Рајдер () је америчка глумица, рођена 29. октобра 1971. године у Винони, Минесота (САД).

Филмографија 

|-
| 1986. || || -{Lucas}- || Рина ||
|-
| 1987. || || -{Square Dance}- || Gemma Dillard ||
|-
| 1988. || Битлђус || -{Beetlejuice}- || Лидија Диц ||
|-
| 1988. || || -{1969}- || Бет ||
|-
| 1988. || Смртоносна привлачност || -{Heathers}- || Вероника Сојер ||
|-
| 1989. || || -{Great Balls of Fire!}- || Мајра Гејл Луис ||
|-
| 1990. || || -{Welcome Home, Roxy Carmichael}- || Динки Босети ||
|-
| 1990. || Едвард Маказоруки || -{Edward Scissorhands}- || Ким ||
|-
| 1990. || Сирене || -{Mermaids}- || Шарлот Флакс ||
|-
| 1991. || Ноћ на земљи || -{Night on Earth}- || Корки ||
|-
| 1992. || Дракула || -{Bram Stoker's Dracula}- || Мина Мареј/Елизабета ||
|-
| 1993. || Доба невиности || -{The Age of Innocence}- || Меј Веланд ||
|-
| 1993. || Кућа чудних душа || -{The House of the Spirits}- || Blanca Trueba ||
|-
| 1994. || Стварност уједа || -{Reality Bites}- || Лелејна Пирс ||
|-
| 1994. || Мале жене || -{Little Women}- || Џо Марч ||
|-
| 1995. || || -{How to Make an American Quilt}- || Фин Дод ||
|-
| 1996. || || -{Boys}- || Patty Vare ||
|-
| 1996. || Искушење || -{The Crucible}- || Абигејл Вилијамс ||
|-
| 1997. || Осми путник: Васкрснуће || -{Alien: Resurrection}- || Анали Кол ||
|-
| 1998. || || -{Celebrity}- || Nola ||
|-
| 1999. || Неприлагођена || -{Girl, Interrupted}- || Сузана Кејсен ||
|-
| 2000. || Јесен у Њујорку || -{Autumn in New York}- || Шарлот Филдинг ||
|-
| 2000. || || -{Lost Souls}- || Маја Ларкин ||
|-
| 2002. || Господин Дидс || -{Mr. Deeds}- || Бејб Бенет/Пам Досон ||
|-
| 2002. || Симона || -{S1m0ne}- || Никола Андерс ||
|-
| 2003. || || -{The Day My God Died}- || Verteller ||
|-
| 2004. || || -{The Heart Is Deceitful Above All Things}- || Психолог ||
|-
| 2006. || || -{The Darwin Awards}- || Сири ||
|-
| 2006. || Мрачни скенер || -{A Scanner Darkly}- || Дона ||
|-
| 2007. || || -{The Ten}- || Кели ла Фонда ||
|-
| 2007. || || -{Sex and Death 101}- || Гилијан ||
|-
| 2007. || || -{Welcome}- || Синтија ||
|-
| 2008. || || -{Water Pills}- || Кери ||
|-
| 2008. || || -{The Last Word}- || Шарлота ||
|-
| 2009. || || -{The Informers}- || Cheryl Laine ||
|-
| 2009. || || -{The Private Lives of Pippa Lee}- || Сандра Дулс ||
|-
| 2009. || || -{Stay Cool}- || Скарлет Смит ||
|-
| 2009. || Звездане стазе || -{Star Trek}- || Аманда Грејсон ||
|-
| 2010. || Црни лабуд || -{Black Swan}- || Бет / Умирући лабуд ||
|-
| 2012. || Франкенвини || -{Frankenweenie}- || Елза ван Хелсинг (глас) ||
|}

Спољашње везе 

 

Рајдер
Рајдер
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Рајдер
Добитници награде Златни глобус